«Madalena» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Brasil 

 Madalena (Ceará), ciudad de Ceará.
 Madalena (Recife), barrio de Recife.

España 

 Madalena (La Coruña), lugar de la parroquia de Porto, municipio de Cabañas, provincia de La Coruña.
 Madalena (Lugo), lugar de la parroquia de Mourence, municipio de Villalba, provincia de Lugo.
 A Madalena, lugar de la parroquia de Manín, municipio de Lobios, provincia de Orense.
 La Madalena, parroquia del municipio de Villaviciosa, provincia de Asturias;

Portugal 

 Madalena (Amarante), freguesia de Amarante.
 Madalena (Azores), villa y municipio de Azores.
 Madalena (Chaves), freguesia de Chaves.
 Madalena (Lisboa), freguesia de Lisboa.
 Madalena (Madalena), freguesia de Madalena, Azores.
 Madalena (Paredes), freguesia de Paredes.
 Madalena (Tomar), freguesia de Tomar.
 Madalena (Vila Nova de Gaia), freguesia de Vila Nova de Gaia.

Nombre 
 Madalena, variante en portugués de Magdalena.